bezeichnet:
 Klappentext auf Buchumschlägen
 eine von Simon Vinkenoog in Paris gegründete Zeitschrift
 Blurb, Inc., eine US-amerikanische Self-Publishing-Plattform